Bamberger Hütte steht für
 die ehemalige Bamberger Hütte in der Sellagruppe in den Dolomiten, siehe Boèhütte
 die Neue Bamberger Hütte in den Kitzbüheler Alpen in Tirol, Österreich